A la temporada 1957-58 es va disputar la tercera edició de la Copa d'Europa de futbol, organitzada per la UEFA.

Hi van participar vint-i-quatre equips, representant vint-i-tres federacions futbolístiques. La Reial Federació Espanyola de Futbol estava representada pel Sevilla FC i el Reial Madrid CF.

El campionat el va guanyar el Reial Madrid per tercer cop consecutiu, guanyant a la final a l'AC Milan, durant un partit molt emocionant. Després d'avançar-se l'equip italià al minut 60 de partit, en cinc minuts es van marcar tres gols, decidint-se el partit a la pròrroga després d'un empat a dos gols. Al minut 107, Paco Gento va marcar aconseguint el triomf blanc.

Ronda preliminar 

|}

Quadre

Primera ronda 

|}

Quarts de final 

|}

Semifinals 

|}

Final

Referències

Enllaços externs 
 Temporada 1957-58 a European Cup history
 Temporada 1957-58 a la web de la UEFA
 RSSSF

Lliga de Campions
Competicions esportives del 1957
Competicions esportives del 1958